Букет може да се отнася до:
 Букет цветя – аранжировка от отрязани цветя
 Буке (Bouquet) – град в Аржентина
 Букет (вино) – аромат или мирис, особено когато се използва като описание на вино
 Букет гарни – сноп билки, използвани за приготвяне на супа, бульон и различни яхнии
 Букет от бисквитки – подарък или декорация
 Букет от бонбони – аранжировка от бонбони, целофани, шоколад
 В математиката пространство, конструирано с клиновидна сума, например букет от кръгове
 Духовен букет – колекция от молитви и духовни действия, предназначени за определена цел
 Плодов букет – плодова аранжировка под формата на букет